French Open 2016 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 25 maja–4 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodnicy rozstawieni 

Liczba w kolumnie „Ranking” oznacza sumę liczb określających pozycje poszczególnych zawodników w zestawieniu ATP z 16 maja 2016.

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

French Open 2016
French Open – gra podwójna mężczyzn‎